Slavonska nogometna zona u sezoni 1981./82. je bila podijeljena u četiri skupine: Posavsku zapad, Posavsku istok te Podravsku zapad i Podravsku istok. Liga je predstavljala ligu petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije. Pobjednici su igrali kvalifikacije za ulazak u Regionalnu nogometnu ligu Slavonije i Baranje, dok su iz lige klubovi bili relegirani u prvenstva općinskih nogometnih podsaveza.  
Prvak je bio NK Radnički Županja.

Ljestvica

Unutarnje poveznice 
 Regionalna liga Slavonije i Baranje 1981./82. 
 Slavonska zona - Posavska skupina zapad 1981./82. 
 Općinska liga Vinkovci 1981./82. 
 Liga NSO Županja 1981./82.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Vinkovački list #1570
  

1981-82
1981-82 Slavonija
Slavonija